Carlota Amalia de Hesse-Kassel (Kassel, 27 de abril de 1650-Copenhague, 27 de marzo de 1714) fue reina consorte de Dinamarca y Noruega, siendo la cónyuge de Cristián V.

Primeros años 
Era hija de Guillermo VI, landgrave de Hesse-Kassel, y de su esposa, Eduvigis Sofía de Brandeburgo. Ella fue educada en francés, italiano, geografía y la filosofía. Fue educada en el calvinismo, y mantuvo esa religión durante toda su vida. Su madre era un reformadora estricta y orientada políticamente hacia Brandeburgo, que también influyó en las opiniones de su hija.

Matrimonio 
El matrimonio fue arreglado por la reina Sofía Amelia de Brunswick-Luneburgo, su futura suegra, que quería una nuera que pudiera controlar, y en 1665, su futuro esposo fue enviado a Hesse a conocerla. Las negociaciones se llevaron a cabo, principalmente por cuestiones religiosas. 

Carlota Amalia se casó el 25 de junio de 1667, con el príncipe Cristián, y cuando éste ascendió al trono en 1670, Carlota Amalia fue nombrada reina de Dinamarca y Noruega. Ocho hijos nacieron del matrimonio, entre ellos el futuro rey Federico IV.

Reina 
En 1688, participó en la fundación del primer templo de la Iglesia Reformada en Dinamarca, que serviría para una pequeña congregación constituida tres años antes. Se le concedió el derecho de profesar su religión, per ello le valió el desencuentro con el clero luterano, oficial en Dinamarca.

Carlota Amalia no se llevaba bien con su suegra, con quien tuvo conflictos con respecto a cuestiones de etiqueta. También apoyó la liberación de Leonora Christina Ulfeldt.

Su esposo le impedía ejercer cualquier gran influencia política, porque no quería que ella fuera tan influyente como su madre había sido, y porque no le gustaba sus simpatías pro-Brandeburgo. Una espía, Justine Cathrine Rosenkrantz, de hecho fue colocada entre sus damas de honor.

Sin embargo, ella no estaba completamente libre de influencias, y se las arregló para conseguir algunos derechos para los seguidores de su fe en Dinamarca (1685).

Carlota Amalia es descrita como encantadora y con mucho tacto, aunque no bella. Aprendió a hablar danés, lo que fue apreciado. La relación con su esposo nunca fue un matrimonio por amor - él fue constantemente infiel durante su matrimonio (su relación con Sofía Amalia Moth comenzó en 1672) -, pero fue una cálida amistad y tenían respeto mutuo. Ella no fue dejada de lado o ignorada en la corte, disfrutando el pleno respeto de su posición como reina. También estaba muy cerca de sus hijos, y se la describe como una buena madre.

Vida posterior y legado 
Tuvo la posesión de vastos territorios, que administró personalmente. Viuda desde 1699, se mudó a un palacio en la plaza Kongens Nytorv, en Copenhague, donde vivió sus últimos años. El palacio, llamado Charlottenborg en honor a la reina, alberga desde 1754 la Real Academia Bellas Artes de Dinamarca.

Alcanzó gran popularidad entre los daneses cuando participó en el año 1700 en la organización de la defensa de Copenhague, durante la invasión del rey Carlos XII de Suecia en Selandia en el curso de la Gran Guerra del Norte.

Murió en 1714, y fue sepultada en la Catedral de Roskilde.

La ciudad de Carlota Amalia, en la isla de Saint Thomas (actualmente en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos), fue nombrada así en su honor, cuando la isla caribeña era una posesión danesa.

Hijos 
 Federico IV (1671-1730), sucesor de su padre como rey de Dinamarca y Noruega.
 Cristián (1672-1673). 
 Cristián (1675-1695).
 Sofía Eduviges (1677-1735).
 Cristiana (1679-1689).
 Carlos (1680-1729). 
 Guillermo (1687-1705).

Reinas consortes de Dinamarca del siglo XVII con los Oldemburgo
Reinas consortes de Noruega del siglo XVII con los Oldemburgo
Casa de Hesse-Kassel
Danesas del siglo XVIII
Noruegas del siglo XVIII
Nacidos en Kassel